Île des Cygnes oder Île aux Cygnes steht für folgende Inseln in Frankreich:

 Île aux Cygnes (Paris), künstliche Insel in der Seine in Paris
 Île des Cygnes, ehemalige Insel in der Seine in Paris, siehe Île aux Cygnes (Paris) #Geschichte
 Île des Cygnes, künstliche Insel im Lac d’Annecy im Département Haute-Savoie
 Île des Cygnes, künstliche Insel im Lac d’Enghien im Département Val-d’Oise, siehe Enghien-les-Bains #Der See von Enghien